Сквозь огонь может означать:

 «Сквозь огонь» — повесть Алексея Попова.
 «Сквозь огонь» — советский художественный фильм 1982 года режиссёра Леонида Макарычева.
 «Сквозь огонь» (Fire Tripper) — однотомная манга Румико Такахаси, вышедшая в 1983 году.
 «Сквозь огонь» (Fire Tripper) — аниме по манге Румико Такахаси, снятое компанией Studio Pierrot в 1985 году.
 «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk With Me) — приквел 1992 года к сериалу «Твин Пикс».